Xəlfələr – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Xəlfələr – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian